Carl Juel-Brockdorff er navnet på flere personer:

 Carl Juel-Brockdorff (1780-1859) – dansk lensbaron, kammerherre og officer
 Carl Juel-Brockdorff (1839-1900) – dansk lensbaron, kammerherre og officer (Carl Frederik Sophus Vilhelm Juel-Brockdorff)
 Carl Iuel-Brockdorff (1905-1989) – dansk lensbaron, kammerherre og hofjægermester (Carl Frederik Sophus Vilhelm Iuel-Brockdorff)